Рабат-Сале́-Заммур-Заэр () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Преобразована в новую область Рабат — Сале — Кенитра путём укрупнения за счёт упразднённой области Гарб-Шрарда-Бени-Хсен.

Территория — 9580 км² с населением 2 366 494 человек (перепись 2004). Административный центр — город Рабат.

Область состояла из трёх префектур и одной провинции:

Области Марокко